Hans Wirth ist der Name folgender Personen:
* Hans Wirth (Ingenieur) (1892–1960), Schweizer Ingenieur und Chemiker
 Hans Wirth (Pilot) (1898–1933), Schweizer Fliegerhauptmann
 Hans Wirth (Geodät) (* 1936), deutscher Geodät
 Hans-Jürgen Wirth (* 1951), deutscher Psychoanalytiker und Psychotherapeut 

Siehe auch:
 Hannes Wirth (* 1971), österreichischer Musiker